

Ніола — місто, штат Айова
 Ніола — переписна місцевість, штат Юта